MISL steht für:
 Major Indoor Soccer League (1978–92), siehe Major Soccer League
 Major Indoor Soccer League (2001–2008), gegründet von NPSL-Teams, später ergänzt durch WISL-Teams
 Major Indoor Soccer League

Misl steht für:
 Misl, souveräne Staaten der Sikh-Konföderation

Abkürzung